Robinsonville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Robinsonville (Alabama)
 Robinsonville (Delaware)
 Robinsonville (Massachusetts)
 Robinsonville (Mississippi)
 Robinsonville (Oregon)
 Robinsonville (Pennsylvania)